Endler & Co. ist die Bezeichnung für:

* Guntramsdorfer Walzengravier-Anstalt Johann Endler & Co., 1911 in Österreich von Johann Endler errichtetes Unternehmen, siehe auch Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf
 H. Endler & Co., 1865 gegründete Produktivgenossenschaft der Uhrmacher in Freiburg, Schlesien (Konkurs 1893)